Obergrub  ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Obergrub (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Obergrub (Geisenhausen), Ortsteil des Marktes Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Obergrub (Haibach), Ortsteil der Gemeinde Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Obergrub (Kumhausen), Ortsteil der Gemeinde Kumhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Obergrub (Pfeffenhausen), Ortsteil des Marktes Pfeffenhausen, Landkreis Landshut, Bayern

 Obergrub (Gemeinde Göllersdorf), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Obergrub (Gemeinde Pyhra), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Obergrub (Gemeinde St. Marienkirchen), Ortschaft der Gemeinde St. Marienkirchen an der Polsenz, Bezirk Eferding, Oberösterreich

Siehe auch:
 Oberngrub